Ailton Fernandes Cardoso (Alagoa Nova, ) é presbítero da Igreja Católica Romana e cantor brasileiro. Faz parte do clero da Diocese de Santo Amaro, onde é pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosália. É fundador da Faterniade São João Paulo II.

Biografia
Nasceu em Alagoa Nova, no interior da Paraíba, filho de um casal de agricultores. Muito novo, mudou-se com a família para Monte Alto, São Paulo, onde viveu sua juventude.

Desde criança foi engajado no serviço pastoral da Igreja Católica; aos nove anos, fazia catequese e cantava no coral de crianças da comunidade São Francisco de Assis. Posteriormente, foi coordenador do coral da Comunidade São Francisco de Assis e, nesta mesma comunidade, fundou o grupo de jovens e foi coordenador. Fundou o grupo de oração Discípulos de Jesus, na Comunidade São Cristovão, e foi coordenador do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica de Jaboticabal.

Estudou filosofia e teologia no Instituto São Boaventura na Diocese de Santo Amaro e foi ordenado presbítero por imposição das mãos de Dom Fernando Antônio Figueiredo, em 13 de dezembro de 2008, para a Diocese de Santo Amaro. Esteve à frente do Pró-Vocações por dois anos. Também foi diretor espiritual do Seminário de Teologia e fez parte do conselho de pastoral da Diocese por quatro anos.

Em 1 de maio de 2012, fundou a Fraternidade São João Paulo II, instituto de vida religiosa que tem como missão "salvar a juventude, santificar o clero e restaurar as famílias". Em 2014, assumiu a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosália, no bairro Vila Mascote, em São Paulo.

Naturais de Alagoa Nova
Padres de São Paulo
Cantores católicos do Brasil
Líderes religiosos
Renovação Carismática Católica
Cantores de música cristã contemporânea do Brasil